Charles Kearns ist der Name folgender Personen:

* Charles Cyrus Kearns (1869–1931), US-amerikanischer Politiker
 Charles E. Kearns (1928–2000), US-amerikanischer Astronom